Gryfino – miasto w województwie zachodniopomorskim, siedziba władz powiatu gryfińskiego i gminy miejsko-wiejskiej Gryfino
 Gryfino – gmina miejsko-wiejska w województwie zachodniopomorskim
 Gryfino – stacja kolejowa w Gryfinie, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Powiat gryfiński, Dekanat Gryfino, Energetyk Gryfino, Przejście graniczne Gryfino-Mescherin